Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах ( или коротко Ski-WOC) — официальные соревнования, проводимые международной федерацией спортивного ориентирования с целью выявления сильнейших лыжников-ориентировщиков. Чемпионат проводится один раз в два года, начиная с 1975 года. Программа чемпионата включает в себя три индивидуальные дисциплины (спринт, средняя и длинная дистанция) и эстафету. Отдельный зачет для мужчин и для женщин.

Места проведения

Медальный зачёт 
По состоянию на 16 февраля 2015 года

Победители и призёры

Длинная дистанция 
Изначально дисциплина называлась «классической дистанцией», с 1988 года, с включением ещё одной дистанции (короткой) в программу чемпионата мира получила название «марафонская дистанция».

Мужчины

Женщины

Средняя дистанция 
Соревнования на средней дистанции включены в программу чемпионатов мира в 1988 году. Изначально с 1988 года по 2000 она называлась «короткой». В 2002 году в программу чемпионата была введена третья дисциплина (спринт) и «короткая» была переименована в «среднюю».

Мужчины

Женщины

Спринт 
Дисциплина спринт включена в программу чемпионатов мира с 2002 года.

Мужчины

Женщины

Смешанная спринтерская эстафета 
Смешанная спринтерская эстафета () — эстафета двух участников. Каждая команда представлена одним мужчиной и одной женщиной. Проводится с 2011 года. Каждый участник проходит три круга. Порядок прохождения ж-м-ж-м-ж-м.

Эстафета 
Изначально мужская эстафета состояла из 4 участников. С 2005 года IOF изменила правила проведения чемпионатов мира и эстафета четырёх участников трансформировалась в эстафету трех участников. Женская эстафета, начиная с самого первого чемпионата 1975 года, была трехэтапной.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 World Ski Orienteering History
 IOF International Orienteering Federation
 Ski-WOC2009 World Ski Orienteering Championships
 Протоколы